Miceli est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Cesare Miceli Picardi, acteur italien ;
 Debra Miceli (née en 1964), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine d'origine italienne ;
 Elisa Miceli (1904-1976), militante catholique italienne ;
 Felisa Miceli (née en 1952), économiste argentine ;
 Justine Miceli (née en 1959), actrice et productrice américaine ;
 Martina Miceli (née en 1973), poloïste internationale italienne ;
 Nicola Miceli (né en 1971), ancien coureur cycliste italien ;
 Raphaël Miceli (né en 1976), joueur et entraîneur de football belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien